Marco Antonio da Silva (Belo Horizonte, 1966), futbolista brasiler 
 Marcos Aoás Corrêa (São Paulo, Brasil, 1994), futbolista brasiler que juga a la posició de defensa central